Drake er et engelsk ord som på dansk betyder en andrik (hanand). Drake kan også henvise til:

Personer 
 Drake (musiker) - (født Aubrey Drake Graham 1986) – canadisk rapper
 Drake Bell - (født 1986) – amerikansk skuespiller og musiker
 Drake Sather - (1959–2004) – amerikansk standupkomiker mm.
 sir Francis Drake - (ca. 1540–1596) – engelsk viceadmiral mm.
 Frank Donald Drake - (1930–2022) – amerikansk astronom og astrofysiker

Stednavne

USA 
 Drake, Arizona
 Drake, Colorado
 Drake, Illinois
 Drake, Kentucky
 Drake, Missouri
 Drake, North Dakota
 Drake, South Carolina

Øvrige 
 Drake, New South Wales
 Drake, Saskatchewan

Se også 
 Drakes ligning
 Drake's Island
 Drakestrædet
 HMS Drake, navnet på flere skibe